Суат Сойлу (; род. ) — турецкий шахматист, международный мастер.

Чемпион Турции 1981 г. Серебряный призёр чемпионата Турции 1993 г. (уступил в дополнительном матче Дж. Ардуману).

В составе сборной Турции участник семи шахматных олимпиад (1984, 1990—1994, 1998—2002 гг.; в 1990 и 2002 гг. завоевал малые серебряные медали за 2-е результаты на 4-й доске), командных чемпионатов Европы 1989, 1997 и 2001 гг., Балканиад 1979, 1992 и 1994 гг.

В 1981, 1985 и 1993 гг. представлял Турцию в зональных турнирах.

В 2004 г. участвовал в личном чемпионате Европы.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Сойлу в базе Chessgames
 Личная карточка С. Сойлу на сайте 365Chess

Шахматисты Турции
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам